Вы́шка — может означать:

 Вышка — одно из названий мезонина.
 Вышка — название чердака в Кировской области (Вятской губернии).

Инженерное сооружение 
 Вышка — инженерное сооружение:
 Смотровая вышка — для наблюдения за окружающей местностью / территорией. Например, смотровая вышка для спасателей на пляже или у плавательного бассейна; в спортзалах для тренера или судьи, наблюдающего за игрой участников 
 Сигнальная вышка — для передачи сигналов (ранее с помощью костров; радиовышка, телевышка и прочие; также, диспетчерской вышкой обычно называют командно-диспетчерский пункт).
 Вышка плавательного бассейна — для прыжков в воду.
 Буровая вышка — для бурения скважин — часть буровой установки.
 Съёмная вышка — средство для технического обслуживания и ремонта контактной сети на железнодорожном транспорте.
 Охотничья вышка — сооружение для охоты из засады.
  — стержневая инженерная конструкция с площадкой в верхней части, консолью, балансирующим механизмом и постоянно развёрнутым парашютом предназначенная для имитации прыжка.
 Пулемётная вышка — высокое лёгкое сооружение для устройства огневой точки, размещение пулемёта.

СМИ, культура, развлечения 
 «Вышка» — российское телешоу о прыжках в воду с участием известных певцов, телеведущих, спортсменов и актёров (Первый канал, 2013).
 «Вышка» — независимая общественно-политическая газета Азербайджана.

 Художественные фильмы
 «» () — канадский фильм-драма 2014 года.
 «Вышка» () — американский фильм 2022 года.

Топонимы

Населённые пункты 
 Казахстан
 Вышка — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.

 Россия
 Вышка — село в Лиманском районе Астраханской области.
 Вышка — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Вышка — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Вышка — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Вышка — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.

 Вышка-1 — микрорайон в Мотовилихинском районе города Перми.
 Вышка-2 — микрорайон в Мотовилихинском районе города Перми.

 Украина
 Вышка — село в Великоберезнянском районе Закарпатской области.

Горы и возвышенности (РФ) 
 Вышка — в Отрадненском районе, Краснодарского края, к юго-востоку от станицы Удобная (Лесистый хребет).
 Вышка — курган в Лабинском районе Краснодарского края, к юго-западу от хутора Первая Синюха.
 Вышка — в Крымском районе Краснодарского края, к юго-западу от станицы Неберджаевская.
 Вышка — в Крымском районе Краснодарского края, к юго-востоку от станицы Неберджаевская.
 Вышка — в Абинском районе Краснодарского края, к северу от станицы Шапсугская.

Жаргонные сокращения 
 Вышка — высший уровень в ряде сфер.
 Вышка (студенческий жаргон) — высшая математика, высшее образование.
 Вышка — неофициальное название НИУ ВШЭ.
 Вышка (уголовный жаргон) — высшая мера наказания (то есть в СССР, позже Российской Федерации — России и других странах СНГ — расстрел).
 Вышка — .
 Вышка (кавээновский жаргон) — Высшая лига КВН.
 Вышка — наивысшая оценка.

См. также 

 Вышка-бабушка